Une fazenda est une grande propriété agricole au Brésil.

Toponyme 
 Fazenda Nova est une municipalité brésilienne de l'État de Goiás et la microrégion d'Iporá.
 Fazenda Vilanova est une municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Sul.
 Fazenda Rio Grande est une municipalité brésilienne située dans l'État du Paraná.

Titre 

 A Fazenda est une émission de téléréalité brésilienne diffusée depuis 2009.

Patronyme 

 Louise Fazenda (1895-1962), actrice américaine ;
 Miguel Angelo Karim Simões Fazenda (1980-), footballeur hispano-mozambicain.

Divers 
 Fazenda Imperial de Santa Cruz, un ancien palais d'été de la famille impériale du Brésil.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais